RGT ou rgt peuvent faire référence à:

 RGT
 FIA Groupe R-GT (ou parfois Groupe RGT), la catégorie relative aux voitures Grand Tourisme dans le règlement de la FIA en rallye
 Le code IATA de l'aéroport de Japura, desservant Rengat et sa région, en Indonésie
 Porsche 911 RGT, un modèle de rallye de la Porsche 911
 Ruf RGT, un modèle de voiture de sport de la marque Ruf Automobile

 rgt
 un élément génétique de la mouche Drosophila melanogaster (pour "reduced pigment" ou pigment réduit)
 une abréviation anglaise pour régiment, une unité militaire dont l'effectif moyen varie typiquement entre 1 000 et 3 500 soldats